Costas del Catalán
 Arroyo Catalán, que comprèn el Catalán Grande, el Catalán Chico, el Catalán Seco
 Manuel Catalán Chana
 Diego Catalán Menéndez Pidal

Vegeu també 
 No Hablamos Catalán
 Balneari Vichy Catalán
 El Estado Catalán
 Catalan